Переправа:

 Переправа — преодоление водной преграды.
 Переправа в спортивном туризме — преодоление рек, каньонов, ущелий.
 «Переправа» — южнокорейский фильм (2008).
 «Переправа» — российский фильм (2009), режиссёр Дмитрий Макеев.
 «Переправа» () — американский фильм (2009), режиссёр Уэйн Крамер.
 «Переправа» — дилогия режиссёра Джона Ву (2014—2015).
 «Переправа» — научно-фантастический телесериал ABC (2018).
 «Переправа» — альбом Бориса Гребенщикова.
 «Переправа» — мемориал в Ленинградской области, входящий в Зелёный пояс Славы.

См. также 
 Переправа на Нижней Темзе
 Переправа через Рону
 Переправа армии Джорджа Вашингтона через реку Делавэр